Mischer oder Mixer (englisch für „Mischer“) steht für:

 Paartanz, bei dem während des Tanzens der Partner gewechselt wird, siehe Bal Folk

Stoffströme:
 Maschine zur Herstellung eines Gemenges, siehe Mischen (Verfahrenstechnik)
 Standmixer, elektrisches Küchengerät zum Zerkleinern von Speisen
 Handmixer, elektrisches Küchengerät zum  verrühren teigiger Speisen
 Barkeeper (auch Barmixer), Berufsbezeichnung für in Cocktailbars arbeitende Personen
 Betonmischer, Gerät zur Herstellung von Beton
 Sandmischer für Formstoff in einer Gießerei
 Mischbatterie, Sanitärarmatur zum Mischen von Warm- und Kaltwasser
 Einrichtung zur Gemischabmagerung in Flugzeughubkolbenmotoren, siehe Leanen

Musik:
 Mischpult, Gerät zum Zusammenführen verschiedener elektrischer Signale ohne Frequenzveränderung
 Berufsbezeichnung für den Bediener eines Mischpults, siehe Tontechniker
 Digital Audio Workstation, Software zur Musikproduktion

Signale:
 Mischer (Elektronik), elektronisches Bauteil oder Schaltung zur Mischung zweier Signale mit unterschiedlichen Frequenzen
 Mischer (Kryptologie), Vorrichtung zur Verschlüsselung von Klartext oder Entschlüsselung von Geheimtext
 Mixer (Live-Streaming-Plattform), Live-Streaming-Plattform von Microsoft

Mischer ist der Familienname folgender Personen:
 Don Mischer (* 1940), amerikanischer Fernsehproduzent und Regisseur

Siehe auch:
 Liste von Küchengeräten #Mischen
 Mischen/Mixen
 Vermischung
 Mixa
 Misher